Split kan have flere betydninger:

 Split – en kroatisk havneby
 Splitalbum – et album af to eller flere grupper
 Split (blackjack) – en valgmulighed, hvis man har to ens kort i blackjack
 Split (bowling) – en situation, hvor der er to stående kegler i bowling
 Split (gymnastik) – en stilling, der ligner spagat
 Split (mekanik) – en split som holder noget fast – f.eks. aksel i hjul.
 Split (poker) – en situation, hvor to (eller flere) spillere deler puljen i poker

Se også 
 Splitflag